S-Reihe steht für:
 eine Reihe japanischer Kana-Silbenschriftzeichen, siehe Ableitungstafel der Kana-Zeichen #S-Reihe
 eine Motorrad-Baureihe der Marke BMW, siehe BMW-Motorrad #S-Reihe
 eine Baureihe digitaler Kompaktkameras der Marke Canon, siehe Canon Powershot #S-Reihe

Siehe auch:
 Baureihe S (Begriffsklärung)
 S-Klasse (Begriffsklärung)
 S-Serie (Begriffsklärung)
 S-Type (Begriffsklärung)